Néferhétepès est un prénom féminin dans l'Égypte antique. C'est celui notamment de :
 Néferhétepès, fille du pharaon Djédefrê ;
 Néferhétepès, épouse du pharaon Ouserkaf .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité